Пангваро има више значења:

 Пангваро (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пангваро (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику